Marock peut renvoyer à :

 Marock, film franco-marocain sorti en 2005 ;

 Marock (ou MaRock), sous-culture de la jeunesse du Botswana.